Raba puede referirse a:
Otro nombre para los bauti fritos.
El nombre común de la planta ''Brassica rapa.
 Raba, localidad de Hungría.
 El río Raba, en Hungría.